Hope Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hope Historic District (Alaska), ID-Nr. 72001583
 Hope Historic District (Indiana), ID-Nr. 91001864

Siehe auch:
 Hope Valley Historic District